Jorrin oder Jorrín ist ein Nachname der folgenden Personen:

 Enrique Jorrín (1926–1987), kubanischer Geiger, Komponist und Orchesterleiter
 Víctor Manuel Jorrín (* 1955), mexikanischer Politiker und Psychiater
 Willie Jorrin (* 1969), amerikanischer Profiboxer